Tawana peut faire référence à :
 Tawana, un prénom féminin ;
 les Batawanas ou BaTawana, un peuple du Botswana.
 L'Affaire Tawana Brawley, affaire ayant eu un fort retentissement médiatique aux États-Unis en 1987.